Le lac de Schwieloch ou Schwielochsee, un lac d’Allemagne.
 Schwielochsee, une commune du Brandebourg en Allemagne.